Черво́ний прову́лок — назва провулків у різних населених пунктах України.

 Червоний провулок — провулок у місті Дніпро.
 Червоний провулок — провулок у місті Житомир.
 Червоний провулок — провулок у місті Івано-Франківськ.
 Червоний провулок — провулок у місті Кропивницький.
 Червоний провулок — провулок у місті Луганськ.
 Червоний провулок — провулок у місті Миколаїв.
 Червоний провулок — провулок у місті Одеса.

 Червоний провулок — колишня назва провулку Миколи Амосова у місті Вінниця.
 Червоний провулок — колишня назва провулку Князя Володимира Ольґердовича у місті Київ.
 Червоний провулок — колишня назва провулку Петра Болбочана у місті Полтава.

Провулки